Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2017 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbywały się w Albuquerque od 3 do 5 marca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2010
 Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2011
 Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2014
 Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2015
 Halowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2016

Bibliografia 
 

2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
2017 w Stanach Zjednoczonych
Albuquerque